Kpatoura peut désigner :
 Kpatoura, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
 Kpatoura, la localité située dans le département de Nako au Burkina Faso